П'єрр-Персе́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Мерт і Мозель. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 340 км на схід від Парижа, 95 км на південний схід від Меца, 65 км на південний схід від Нансі.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Лотарингія. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Гранд-Ест.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Галерея зображень

Посилання 

 П'єрр-Персе на сайті французького Національного інституту географії
 П'єрр-Персе на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 П'єрр-Персе на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету П'єрр-Персе на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Мерт і Мозель

Примітки 

Муніципалітети департаменту Мерт і Мозель